est la formule brute de plusieurs isomères.

 (−)-α-santonine, numéro CAS 
 α-desmotroposantonine, numéro CAS 
 7-isopropoxy-3,4,8-triméthyl-2H-chromén-2-one, numéro CAS 
 3,6-diéthyl-7-méthoxy-4-méthylchromén-2-one, numéro CAS 
 3-butyl-7-méthoxy-4-méthylchromén-2-one, numéro CAS 
 cacalone, numéro CAS 
 épicacalone, numéro CAS 
 1,3,5-tris(allyloxy)-benzène, numéro CAS 
 3,5-diallyl-4-hydroxybenzoate d'éthyle, numéro CAS 
 2-acétyl-5-phényl-pent-4-énoate d'éthyle, numéro CAS